Georges Friboulet
Jef Friboulet